HMS Sirius kan avse:

HMS Sirius (1786) - engelska flottan
 HMS Sirius (1903) - svenska flottan 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1903
 HMS Sirius (T122) - svenska flottan torpedbåt sjösatt år 1966

Se även 
 Sirius (olika betydelser)